Китайский синдром:
 Китайский синдром — гипотетическая тяжёлая авария на АЭС с расплавлением ядерного топлива;
 Китайский синдром (фильм) — кинофильм.

См. также 
 Синдром китайского ресторана